Niemcy:
 Winzeln – dzielnica Pirmasens

Zobacz też:
 Fluorn-Winzeln